Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pranggong (Andong), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pranggong (Arahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java